Антигона се може односити на:

 Антигона (митологија), ћерка тебанског краља, 
 Антигона Македонска
 Антигона од Епира
 Антигона (опера), опера Микиса Теодоракиса, 
 Антигона (трагедија), Софоклова трагедија.
 Antigona (шкољка)
 Антигона (представа)